Przygody Goździka Ogrodnika / Ogrodnik Gordon (ang. Gordon the Garden Gnome, 2005) – brytyjski serial animowany opowiadający przygody skrzata Goździka, który zajmuje się ogrodnictwem. Razem z przyjaciółmi przeżywa wiele przygód. Serial nadawany był w TVP2 w godzinach porannych. Od marca 2009 serial emitowany był na kanale MiniMini.

Wersja polska

TVP1 
Wersja polska: TVP Agencja Filmowa
Reżyseria: Andrzej Bogusz
Dialogi polskie:
 Halina Wodiczko (odc. 1-5)
 Kaja Sikorska (odc. 6-7)
 Stanisława Dziedziczak (odc. 50-52)
Dźwięk i montaż: Urszula Bylica
Kierownictwo produkcji: Monika Wojtysiak
Kierownictwo muzyczne: Eugeniusz Majchrzak
Teksty piosenek: Krzysztof Rześniowiecki

Wystąpili:
 Jacek Dzisiewicz – Goździk
 Zygmunt Sierakowski – Bratek
 Tomasz Bednarek – Felek
 Agnieszka Kunikowska – Róża
 Anna Szczerbińska – Królowa
 Krzysztof Szczerbiński – Tesiu
 Krzysztof Strużycki
 Jacek Jarosz – Lesiu
 Leszek Abrahamowicz – Król Fikuś
i inni

MiniMini 
Wersja polska: GMC Studio
Bohaterom głosów użyczyli:
 Andrzej Chudy – Gordon
 Julita Kożuszek-Borsuk – Listek
 Renata Berger – Merwin
 Edyta Torhan
 Krzysztof Zakrzewski – Król
 Katarzyna Łukaszyńska
 Mirosław Wieprzewski
 Dariusz Błażejewski
 Mikołaj Klimek
 Janusz Rymkiewicz
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Plakat serialu
 
 
 
 

Australijskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne BBC
Edukacyjne telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2006